Алексе́й Рыжо́в:
 Рыжов, Алексей Андреевич (1931—2022) — советский и российский механик-конструктор авиационных двигателей.
 Рыжов, Алексей Иванович (1829—1872) — русский юрист и публицист.
 Рыжов, Алексей Олегович (1970) — русский певец, композитор, создатель и участник группы «Дискотека Авария».